Jean Vigier ist der Name folgender Personen:

* Jean Vigier (Bischof), Bischof von Lavaur 
 Jean-Louis Vigier (1914–1992), französischer Politiker